Wybrzeże Moskitów – fragment wybrzeża Morza Karaibskiego w Nikaragui i południowym Hondurasie
 Wybrzeże moskitów – powieść Paula Theroux
 Wybrzeże moskitów – amerykański film z 1986 w reżyserii Petera Weira, ekranizacja
 Wybrzeże moskitów – amerykański serial telewizyjny z 2021, ekranizacja